По́сле жи́зни:

Литература 
 «После жизни» — роман Майкла Фрейна.
 «После жизни» — роман Колина Генри Уилсона.

Кинематограф 
 «После жизни» — канадский короткометражный фильм (1978).
 «После жизни» — фильм японского режиссёра Хирокадзу Корээды (1998).
 «После жизни» — шотландский художественный фильм (2003).
 «После жизни» — английский телевизионный сериал (2005).
 «После жизни» — российский художественный фильм (2008).
 «После жизни» — британский сериал (2019).

См. также